84-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 84 градуса к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Россию, Казахстан, Китай, Индию, Индийский океан, Южный океан к Южному полюсу и образующая ортодромию с 96-м меридианом западной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 84-й меридиан восточной долготы проходит через:

См. также 
 83-й меридиан восточной долготы
 85-й меридиан восточной долготы

Примечания 

Долгота